Паркър може да се отнася за:
 Хора
 Алън Паркър (р. 1944), британски режисьор и писател
 Ева Лонгория Паркър (р. 1975), американска актриса
 Сара Джесика Паркър (р. 1965), американска актриса
 Скот Паркър (р. 1980), английски футболист
 Тони Паркър (р. 1982), френски баскетболист
 Чарли Паркър (1920-1955), американски музикант

 Градове в САЩ
 Паркър (Айдахо)
 Паркър (Аризона)
 Паркър (Колорадо)